Karl-Erik Nilsson (1922–2017) olimpiai aranyérmes svéd birkózó
 Karl-Erik Nilsson (1957) svéd labdarúgó-játékvezető